Hanba je emoce (viz stud) a dále:

Hanba (film) – film  Ingmara Bergmana,
Hanba (román) – román Salmana Rushdieho,
Hanba (hudební skupina) – česká hudební skupina
starší synonymum pro pohlavní orgány – odtud nověji ohanbí, vizte také primární pohlavní znaky.

Externí odkazy